Отакар Пертольд (21 марта 1884, Яромерж — 3 мая 1965, Прага) — чешский индолог, религиовед и этнолог. Считается основателем религиоведения в Чехословакии. Пертольд был первым профессором религиоведения в Карловом университете, а также членом многих научных обществ и за свою жизнь опубликовал много книг и журнальных статей, связанных прежде всего с восточными религиями.

Биография 

В 1902 году Отакар Пертольд окончил гимназию в Сланах и затем начал изучать в Карловом университете математику, философию и физику. Немного позже он стал изучать восточные языки и религии Индии, побывав во время учёбы в Англии, Франции, Нидерландах и Германии, где посещал лекции профессора Пауля Дойссена. В 1908 году учёный завершил работу «Herbatismus v pedagogické literatuře anglické a americké». В следующем году он впервые отправился в Индию и на Цейлон. С началом Первой мировой войны ушёл на фронт, но уже через год после её окончания получил звание доцента благодаря своей работе «Cejlonská božstva Gará a Girí. Příspěvek k poznání původního náboženství cejlonského». В 1920 году вышел один из важнейших его трудов «Základy všeobecné vědy náboženské». Между 1920 и 1923 годами Пертольд работал в качестве консула в Бомбее. С 1927 года он работал как экстраординарный, а с 1934 года — как ординарный профессор сравнительного религиоведения в Карловом университете. На время Второй мировой войны Пертольд был вынужден прекратить свои исследования. По окончании войны учёный занял пост руководителя кафедры этнологии и истории религий. В 1948 году он примкнул к марксизму-ленинизму.

Научные взгляды 

Пертольд воспринимал религии специфическим способом. В каждой из них он видел три составляющие: рациональную, эмоциональную и культ. Сами религии учёный делил на три ступени:
 первая — возникла из непосредственного контакта человека с природой (анимизм и так далее).
 вторая — возникла из рефлексии человека (христианство, ислам, брахманизм, иудаизм).
 третья — народные религии.

Начало религии Пертольд видел в человеческих представлениях о сверхъестественном. Он отказался не только от теорий Герберта Спенсера и Э. Б. Тайлора о происхождении религии, но и от теории Дж. Дж. Фрэзера, который видел начало религии в магии.

Религиоведение было учёным разделено на две части:
 общее религиоведение — рассматривает религии с общих позиций;
  предметное — исследует конкретные религии;
 абстрактное — берёт за основу выводы предметного религиоведения для их последующего обобщения.
 частное религиоведение — занимается проблемами одной религии.

Библиография 

 Buddhistické pohádky, 1910
 Cesty po Hindustánu, 1917
 Úvod do studia náboženství, 1919
 Jihoindické vzpomínky, 1919
 Základy všeobecné vědy náboženské, 1920
 Přehledné dějiny náboženských soustav celého světa I, 1925
 Náboženství národů nekulturních, 1925
 Příspěvky ke studiu lidových náboženství ceylonských, 1925
 Jak se atheista dívá na cestu k Bohu, 1925
 Perla Indického oceánu, 1926
 Ze zapomenutých koutů Indie, 1927
 Uvedení do dějin náboženství, 1927
 Učebnice hindustání pro školy a samouky, 1930
 Proti víře, 1936
 Úvod do vědy náboženské, 1947
 Hindustání rúzmarrah. Příručka hindustání, 1947
 Náboženský názor světový a projev náboženství ve společnosti, 1947
 Co je náboženství, 1956
 Pověra a pověrčivost, 1956
 Náboženství mimokřesťanská, 1957
 Džinistická kosmologie, 1957
 Vzpomínky z Ceylonu, 1959
 Džinismus, 1966

Ссылки 
 Univ. prof. Dr. Otakar Pertold - orientalista

Литература 
 Heller, Jan; Mrázek, Milan: Nástin religionistiky, Praha: Kalich, 2004.
 Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena: Dějiny religionistiky Olomouc: Olomouc, 2001.

Индологи Чехии
Религиоведы Чехии